Шаламанов:
 Шаламанов, Александр (1941—2021) — болгарский спортсмен (футболист, лыжник, волейболист), футбольный тренер.
  (род. 1970) — болгарский горнолыжник, участник Зимних Олимпийских игры 1988 года, сын Александра Шаламанова.
 Шаламанов, Наим (Сулейманоглу, Наим; 1967—2017) — болгарский, затем турецкий тяжелоатлет.